Lobbaltjärnarna  är en grupp sjöar i Jokkmokks socken, Lappland:

Lobbaltjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 734555-169709), sjö i Jokkmokks kommun 
Lobbaltjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 734598-169673), sjö i Jokkmokks kommun 

Lobbaltjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 735215-170033), sjö i Jokkmokks kommun 
Lobbaltjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 735235-170043), sjö i Jokkmokks kommun

Se även
Lobbeltjärn